Quebrantahuesos puede referirse a:
 En Europa a Gypaetus barbatus, especie de ave de la familia Accipitridae.
 En América a Caracara cheriway, especie de ave de la familia Falconidae. 
 Un estilo de poesía popularizado por Nicanor Parra. 
 Marcha cicloturista Quebrantahuesos, carrera ciclista celebrada en Sabiñánigo (Huesca, España).
 el nombre común de la planta Cistus albidus, especie de planta de la familia Cistaceae conocida como jara blanca.
 el nombre común de la planta Digitalis obscura;
 el nombre común de la planta Mercurialis tomentosa''''', especie de planta de la familia Euphorbiaceae.